Шепельський Дмитро Георгійович — доктор фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Шепельський Олександр Владиславович (* 1938) — радянський і український організатор кіновиробництва.

Примітки